Царик — українське прізвище.

Відомі носії:

 Царик Григорій Якович (1909–1974) — український токар-інструментальник, заслужений раціоналізатор України, Герой Соціалістичної Праці;
 Царик Йосиф Володимирович (нар. 1946) — академік Лісівничої академії наук України, дійсний член Української екологічної академії;
 Царик Любомир Петрович (нар. 1955) — український вчений у галузях географії та геоекології, громадський діяч;
 Царик Юрій Миколайович (нар. 1938) — український письменник.

українські прізвища